Fagersta désigne :

 Fagersta, commune de Suède, dans le comté de Västmanland.
 Fagersta, chef-lieu de la commune de Fagersta
 Fagersta, localité de la commune de Nynäshamn, dans le comté de Stockholm

Homonymie de toponyme